Chiesa di San Paterio a Brescia
Chiesa di San Paterio a Paisco